Fuglebjerg (plaats), plaats en voormalig gemeente in Denemarken
 Fuglebjerg (parochie), parochie in Denemarken